

Onomastica
Aslan - nome proprio di persona maschile

Persone
 Aslan (1930-2014) – artista francese
 Ali Aslan (1932) – generale siriano
 Ana Aslan (1897-1988) – biologa e medico romena
 Grégoire Aslan (1908-1992) – attore armeno
 Hatice Aslan (1962) – attrice turca
 Mihail Aslan (1857-1918) – generale rumeno
 Reza Aslan (1972) – scrittore statunitense
 Raoul Aslan (1886-1958) – attore, regista e direttore teatrale austriaco

Letteratura
Aslan – personaggio de Le cronache di Narnia